Pūleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pūleh (ort i Iran), Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Pūlyeh, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar